Марија Исабел има више значења:

 Марија Исабел
 Марија Исабел, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Марија Исабел, Клуб Кампестре (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Марија Исабел (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Марија Исабел (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Марија Исабел (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Марија Исабел, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Марија Исабел (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марија Исабел (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марија Исабел (Тлапанала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Марија Исабел (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија Исабел (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија Исабел (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија Исабел (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија Исабел (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику